Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Leparski – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Leopold Leparski – polski wojskowy